Лид се може односити на:
Лид-град у Америци 
Лид-соло песма 
Лид-сажетак главне вијести новинарског чланка 
Лид-водећи инструмент у џез оркестру